Горновіца () — село в Румунії, у повіті Мехедінць. Входить до складу комуни Балта.
 Горновіца () — село в Румунії, у повіті Горж. Адміністративно підпорядковується місту Тісмана.